Чжан Чжун (; ) — китайский шахматист, гроссмейстер (1998). Чемпион Азии (2005).

В составе сборной Китая участник 8-и Олимпиад (1996—1998, 2002—2006) и Сингапура (2010—2014).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая
Шахматисты Сингапура
Чемпионы Азии по шахматам